Ingrao puede hacer referencia a:

Marco Ingrao, futbolista belga nacido en Italia.
Osvaldo Ingrao, exfutbolista argentino, entrenador de fútbol.
Pietro Ingrao, político y periodista italiano.